Hugues Bigot peut se référer à plusieurs personnes de la famille Bigot :
 Hugues Bigot (v. 1094-1176/77),  comte de Norfolk.
 Hugues Bigot (1182-1225),  de Norfolk.
  (v. 1211-1266), justiciar d'Angleterre de 1258 à 1260.